Hua steht für:
 Hua (Staat), ein kleiner antiker chinesischer Staat zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen der Zhou-Dynastie
 Hua (Anyang), den Kreis Hua der Stadt Anyang in der chinesischen Provinz Henan
 Huazhou (Weinan), den Kreis Hua der Stadt Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Hua (Tianya), das Dorf Hua im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan
 Hua (Volk), ein Volk in Papua-Neuguinea
 Yua (Flöte), eine kleine Holzflöte in Nordghana
 Hua Mulan, fiktive Heldin eines alten chinesischen Volksgedichtes 

Hua ist der Familienname folgender Personen:
 Hua Chenyu (* 1990), chinesischer Sänger und Komponist
 Hua Cho-in, nordkoreanische Basketballspielerin
 Hua Guofeng (1921–2008), chinesischer Politiker
 Hua Jianmin (* 1940), chinesischer Politiker
 Hua Junwu (1915–2010), chinesischer Karikaturist
 Hua Luogeng (1910–1985), chinesischer Mathematiker (Zahlentheorie)
 Hua Runhao (* 1996), chinesischer Tennisspieler
 Hua Tuo († 220), chinesischer Arzt zur Zeit der Östlichen Han-Dynastie
 Hua Xiong († 190), chinesischer Kommandant
 Kuan Hua Lai (* 1981), taiwanischer Radrennfahrer

HUA steht für:
 Redstone Army Airfield (IATA-Code), Flugfeld auf dem Redstone Arsenal, Huntsville (Alabama), Alabama
 Anschlussstelle Scharrel Union, siehe Bahnstrecke Cloppenburg–Ocholt

Abkürzung